Arkona oder Arcona steht für:
 Arkona (Qingdao), Insel
 Arkona (Band), eine russische Pagan-Metal-Band
 Arkona (polnische Band), eine 1993 gegründete Pagan- und Black-Metal-Band
 Kap Arkona, Steilküste auf Rügen
 Malte Arkona (* 1978), deutscher Fernsehmoderator
 Offshore-Windpark Arkona, ein Offshore-Windpark-Projekt in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee
 Arkona (Zug), Fernferkehrszugpaar der Deutschen Bahn seit 1994

Schiffe:
 SMS Arcona (1858), eine Gedeckte Korvette der Arcona-Klasse
 SMS Arcona (1885), eine Kreuzerkorvette der Carola-Klasse
 SMS Arcona (1902), ein Kleiner Kreuzer der Gazelle-Klasse
 Arcona (Schiff, 1905), ein Ausflugsschiff
 Arcona (Schiff, 1943), ehemaliges Wohnschiff der Bundesmarine, seit 2023 schwimmendes Hostel
 Arkona, ein Kreuzfahrtschiff, siehe Saga Pearl II
 Arkona (Schiff, 1918), deutsches Minensuchboot
 Arkona (Schiff, 1953), ein Seenotrettungsboot
 Arkona (Schiff, 1974), ein Seenotrettungsboot 
 Arkona (Schiff, 1992), ein DGzRS-Seenotkreuzer der 27,5-m-Klasse
 Arkona (Schiff, 2004), ein Mehrzweckschiff der Küstenwache

ARKONA steht für:
 ARKONA (FüWES), ein Führungs- und Waffeneinsatzsystem der Deutschen Luftwaffe

Siehe auch:
 Arkonaplatz

Abkürzung